Леони́д Харито́нов: Харитонов, Леонид Владимирович (1930—1987) — советский актёр театра и кино.
 Харитонов, Леонид Михайлович (1933—2017) — советский и российский оперный певец.